Plzeňská brána označuje bránu, skrze kterou historicky vedla cesta na Plzeň. Konkrétně může jít o:

 Plzeňská brána (Beroun)
 Plzeňská brána (Rokycany), zbořena 1950, dnes zachováno v názvu Park U Plzeňské brány

brána